Rignano se poate referi la:

 Rignano Flaminio, oraș în Italia
 Rignano Garganico, comună din provincia Foggia, regiunea Puglia, Italia,
 Rignano sull'Arno, comună în Provincia Florența, Toscana din centrul Italiei